Kiana est un prénom féminin iranien. Il signifie les 4 éléments de la nature : l'eau, la terre, le feu et l'air.
Kiana est une ville d'Alaska.